Darkest Hour har flere betydninger:
 Darkest Hour - amerikansk metalcore/melodisk dødsmetal-band.
 Darkest Hour (album) - dobbelt-opsamlingsalbum fra det britiske NWOBHM-band Venom.
 Darkest Hour (film) - britisk dramafilm fra 2017.